Pignatelli es un apellido italiano que puede hacer referencia a:

Personas 
 Pignatelli, familia de la nobleza italiana;
 Alberto Pignatelli o Pignattelli, futbolista italiano;
 Antonio Pignatelli, cardenale italiano, luego devenido papa Inocencio XII;
 Ascanio Pignatelli, poeta italiano;
 Bartolomeo Pignatelli, arzobispo católico italiano;
 Carlo Pignatelli, estilista y emprendedor italiano;
 Cayetano Pignatelli, general y explorator español;
 Diego Pignatelli, político italiano;
 Faustina Pignatelli, científica italiana.
 Ferdinando Maria Pignatelli, cardenal italiano;
 Francesco Pignatelli, cardenal italiano;
 Francesco Maria Pignatelli, cardenal italiano;
 Francesco Pignatelli, vicario general del rey en Calabria.
 Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte, cardenal italiano;
 Girolamo Pignatelli, general italiano, príncipe de Moliterno;
 Giovanni Battista Pignatelli, maestro de doma ecuestre italiano;
 Harald Pignatelli, presentador alemán de televisión.
 José Pignatelli, jesuita español venerado como santo;
 Marianna Pignatelli, mujer de la nobleza española, condesa de Althann;
 Micaela Pignatelli, actriz italiana;
 Michele Pignatelli obispo católico italiano;
 Ramón Pignatelli, ilustrado español;
 Stefano Pignatelli, cardenal italiano.

Topónimos 
 Appio-Pignatelli, barrio de Roma, Italia.
 Parque Pignatelli, parque en Zaragoza, España.
 Pignatelli, zona de Roma, Italia.

Miscelánea 
 Palacio Pignatelli, edificio histórico de Zaragoza, España.
 Villa Pignatelli, casa de recreo en Nápoles, en el barrio de Chiaia.
 Villa Pignatelli de Montecalvo, casa histórica en San Giorgio a Cremano, Italia.
 Villa Pignatelli de Monteleone, villa vesuviana de la Milla de oro en Nápoles, en el barrio de Chiaia.